Spylo ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Spylo (* 1978), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Ahren Spylo (* 1983), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler